2-я улица Бухвостова — улица в Москве (ВАО, Преображенское).

История наименования 
2-я Петровская улица была переименована во 2-ю улицу Бухвостова 7 июля 1922 года. Происхождение названия то же, что и 1-й улицы Бухвостова.

Расположение 
2-я улица Бухвостова пролегает от Потешной улицы до 1-й улицы Бухвостова.

Примечательные здания и сооружения 
По 2-й улице Бухвостова 13 жилых домов и организаций

По нечётной стороне 
 № 1 — ВДОАМ, Студия Подарка, ТД Всё на свете.
 № 7к1 — Транспортная компания Глобус-логистик, Газель перевозки ТК Груз.

По чётной стороне 
 № 2с3 — РульАвто, ПКФ ТехКомплект, ВипТорг.
 № 6 — Школа № 1254 с углублённым изучением Информатики, здание 2; Лицей № 1502.

Литература 
 Большая иллюстрированная энциклопедия Москва.

Ссылки 
 Официальный портал ВАО Москвы
 Официальный сайт района Преображенское

Улицы Москвы, названные в честь людей
Переименованные улицы Москвы